Леонид Фёдорович Голова́нов (1904—1980) — советский график.

Заслуженный деятель искусств РСФСР (1954). Лауреат Сталинской премии второй степени (1946).

Биография 
Л. Ф. Голованов родился в 1904 году в Самаре.

Работал чертёжником в Самаре и в Самарканде.

В 1922 году поступил на Археолого-этнографические курсы при Самарском университете. В 1923—1928 годах учился в Москве в студии Д. Н. Кардовского. Работал иллюстратором («Гвардии рядовой» Л. Пантелеева, 1944; «Зоя» М. И. Алигер, 1945 и др.). Член СХ СССР (1932).

В 1936—1938 годах преподавал в МАРХИ, в 1938—1941 годах — в МГХИ имени В. И. Сурикова. В годы Великой Отечественной войны занимался выпуском плакатов. В 1943—1957 годах работал в Студии военных художников имени М. Б. Грекова, почётный грековец. Автор станковых графических серий: «Возвращение к родным местам. Псков» (1944), «В суровом походе» (1944), «Возвращение победителей» (1945). 

Работал в жанре малых форм графики — его политические открытки пользовались большой популярностью в годы войны («Танкист и девушка»,  «Папа, с Новым годом!», «Жди меня, и я вернусь!» и многие другие). Создал портреты 36 героев гражданской войны.

Умер в 1980 году. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище (участок № 2, ряд № 8).

Плакаты 
 «Всё для фронта! Всё для Победы!» (1942)
 «За честь жены, за жизнь детей...» (1942)
«Мсти немецким псам!»(1943)
 «Доблестные воины, крепче бейте врага!..» (1943)
«Любовь моя с тобой, мой храбрый воин!» (1943)
«Мой папа герой, а ты?» (1943)
 «Спасём советских ребят от немцев!» (1943)
«Дойдём до Берлина!» (1944)
«Чтоб путь к победе был короче, снарядов больше шли, рабочий!» (1944)
«Слава Красной Армии — освободительнице!» (1945)
 «Красной Армии — слава! Дошли!» (1946)
 «Депутат — слуга народа» (1947)
 «Женщины в колхозах — большая сила!» (1947)
 «Молодёжь — на стадионы!» (1947)
«Песня о жёлуде» (1949)
 «Подвиг часового Чернышёва П. Г.» (1952)
«Обуздать агрессора!» (1952)
«Мир народам!» (1952), в соавторстве с Г. Клодт
 «Физкультурники! Боритесь за новые достижения в спорте!» (1955)
«Покорителям Вселенной — слава!» (1959)
«Народ и армия — едины!» (1961)
«Народам земли — война не нужна. Да здравствует мир, да сгинет война!» (1962)

Кинохроника 
 Фильм студии Центрнаучфильм «Художники-воины» (1948). Часть: 1, эпизод: «Старший лейтенант Л. Ф. Голованов рисует плакат».

Награды и премии 
 Сталинская премия второй степени (1946) — за серию военных плакатов (1942—1945).
 заслуженный деятель искусств РСФСР (1954)
 медали: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За боевые заслуги».

Примечания 

Ученики Дмитрия Кардовского
Плакатисты СССР
Художники СССР
Художники России
Художники XX века
Художники-соцреалисты СССР
Художники-соцреалисты России
Художники-иллюстраторы СССР
Художники-иллюстраторы России
Художники журнала «Мурзилка»
Графики СССР
Графики России
Члены Союза художников СССР
Преподаватели МАРХИ
Похороненные на Новодевичьем кладбище